Ljubičić es un apellido eslavo. Es el apellido de:
 Ivan Ljubičić (n. 1979), tenista croata;
 Krešo Ljubičić (n. 1988), futbolista croata;
 Nikola Ljubičić (1916-2005), militar y político serbio.